Estado Novo (in italiano "Nuovo Stato"), è un termine che fa riferimento a due distinti regimi:
L'Estado Novo brasiliano, instaurato da Getúlio Vargas nel 1937 e terminato nel 1946
L'Estado Novo portoghese, instaurato da António de Oliveira Salazar nel 1933, e che venne rovesciato dalla Rivoluzione dei garofani nel 1974.